Cina
 Distretto di Dong – distretto della provincia di Sichuan e amministrato dalla prefettura di Panzhihua

 Corea del Sud
Distretto di Dong – distretto della città di Daejeon
Distretto di Dong – distretto della città di Gwangju
Distretto di Dong – distretto della città di Incheon
Distretto di Dong – distretto della città di Pusan 
Distretto di Dong – distretto della città di Taegu
Distretto di Dong – distretto della città di Ulsan